Такмичње у брзом ходању на 20 км у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 12. августа на улицама у центру Берлина.

Брзо ходање на 20 км није било на програму претходног Европског првенства у Амстердаму 2016.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 такмичарки из 17 земаља.

 (1)
 (1)
 (3)
 (2)
 (2)
 (3)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбржих европских женских ходача на 20 км 2018. године до почетка првенства (6. августа 2018), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 11. августа 2018. године у 10:55.

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Ходање на 20 км на Европском првенству у атлетици на отвореном